Laberinto de pasiones, filme de Pedro Almodóvar traduzido no Brasil como Labirinto de Paixões
Labirinto de Paixões (1962), filme com Rock Hudson e Gena Rowlands

Desambiguações de artes